

Костюнинська — присілок, Липецьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Костюнинська — присілок, Нижньо-Вазьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область